Христов може да се отнася за:
 Александър Христов, няколко души с това име
 Борис Христов (1914-1993), български оперен певец
 Борис Христов (писател) (р. 1945), български писател
 Венцислав Христов, български футболист
 Георги Христов, няколко души с това име
 Димитър Христов, няколко души с това име
 Добри Христов (1875-1941), български композитор
 Захари Христов, български иконописец
 Ивайло Христов (р.1955), български актьор и режисьор
 Иван Христов, няколко души с това име
 Иво Христов, няколко души с това име
 Йордан Христов (р.1984), български футболист
 Кирил Христов (1875-1944), български поет
 Мариян Христов (р.1973), български футболист
 Михаил Христов, няколко души с това име
 Стефан Христов (1910-2002), български физикохимик
 Стоян Христов, няколко души с това име
 Христо Христов, няколко души с това име

Български фамилни имена